Fleisch und Blut steht für:

 Fleisch und Blut, Alternativtitel von Flesh and Blood, Film von Paul Verhoeven (1985)

literarische Titel:
 Fleisch und Blut (François Mauriac), Roman von François Mauriac (1920)
 Fleisch und Blut (Michael Cunningham), Roman von Michael Cunningham (1998)
 Fleisch und Blut (Jonathan Kellerman), Roman von Jonathan Kellerman (2001)

Siehe auch:
 Mein Fleisch und Blut, österreichischer Film von Michael Ramsauer (2016)
 Mein eigen Fleisch und Blut, deutscher Fernsehfilm von Vivian Naefe (2011)
 Erhöhtes Fleisch und Blut, Kantate von Johann Sebastian Bach (um 1724)
 In Fleisch und Blut übergehen, geflügeltes Wort, siehe Liste geflügelter Worte/I #In Fleisch und Blut übergehen